

Informatica 
Dempsey – step evolutivo del processore Intel Xeon DP

Persone 
Clint Dempsey, propr. Clinton Drew Dempsey (1983) – ex calciatore statunitense
Damien Dempsey (1975) – cantautore irlandese
George Dempsey (1929-2017) – cestista statunitense
Gerald Dempsey Posey, noto come Buster Posey (1987) – ex giocatore di baseball statunitense
Girvan Dempsey (1975) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo irlandese
Jack (Nonpareil) Dempsey, propr. John Edward Kelly (1862-1895) – pugile irlandese
Jack Dempsey, propr. William Harrison Dempsey (1895-1983) – pugile e attore statunitense
James Dempsey, noto come Flushy (...) – giocatore di poker inglese
John Dempsey (1946) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
Joseph Dempsey (1875-1942) – canottiere statunitense
Mark Dempsey (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Mary Joseph Dempsey, al secolo Julia Dempsey (1856-1939) – religiosa e infermiera statunitense
Michael Dempsey (1958) – bassista inglese
Miles Dempsey (1896-1969) – generale britannico
Nick Dempsey, propr. Nicholas Charles Dempsey (1980) – velista britannico
Patrick Dempsey (1966) – attore statunitense di origini irlandesi
Richard Dempsey (1974) – attore britannico
Tom Dempsey, propr. Thomas John Dempsey (1947-2020) – giocatore di football americano statunitense
Trace Dempsey Cyrus (1989) – chitarrista e cantante statunitense

Televisione 
Dempsey & Makepeace ― serie televisiva britannica